Arno — fábrica de eletrodomésticos
 Rio Arno
 Solbiate Arno — comuna italiana da região Lombardia
 HMS Arno ou NRP Liz (1914) — navio

Desambiguações de topônimos